Lista 557 gmin w departamencie Dordogne we Francji.

(CAP) Communauté d’agglomération Périgourdine, utworzone w 2000.

Gminy we Francji